Brana kan avse:
 Brana (djur), ett släkte fjärilar
 Brana calopasa, en fjärilsart i släkte Brana
 Branne, Gironde, en kommun i Frankrike som heter Brana på occitanska